Флаг муниципального образования Армизо́нский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Армизонского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 31 марта 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5921.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос синего и белого цветов с шириной в 5/6 и 1/6 соответственно. По центру полотнища помещено изображение фигур районного герба (стерх на карасе), выполненное белым, красным, чёрным, синим и жёлтым цветами. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Армизонского муниципального района.

История 
4 февраля 2003 года, постановлением думы объединённого муниципального образования Армизонский район № 11, были утверждены герб и флаг объединённого муниципального образования Армизонский район (с 2004 года — муниципальное образование Армизонский муниципальный район). Описание флага гласило:

Флаг ОМО Армизонский район представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных по ширине горизонтальных полос: верхний — белого, средний — жёлтого и нижний — синего цвета с наложением на верхнюю полосу со стороны древка основной эмблемы герба. Отношение ширины флага к его длине 1:1,5.

28 октября 2009 года, решением думы Армизонского муниципального района № 231, были утверждены проекты ныне действующих герба и флага Армизонского муниципального района.

31 марта 2010 года, решением думы Армизонского муниципального района № 279, герб и флаг, принятые предыдущим решением в качестве проекта, были утверждены действующими символами района. Данных об отмене предыдущих символов не найдено.

Примечания 

Флаги с изображением журавля